Ходање 50 километара за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 19. августа дуж плаже Понтал на малом полуострву у западној зони Рија.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранио је Џаред Талент из Аустралије.

Земље учеснице 
Учествовало је 80 брзих ходача из 40 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих маратонаца 2016. године пре почетка такмичења (20. августа 2016), имали су следећи пласман на светској ранг листи.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Ходање 50 километара на Летњим олимпијским играма